

Persone
Francesco Orestano – filosofo italiano
Riccardo Orestano – giurista italiano

Altro
Rifugio Luigi Orestano – rifugio di montagna sulle Madonie